

Acronimi 
 SaaS – acronimo di Software-as-a-Service

Geografia 
 Punta di Saas – montagna delle Alpi del Mischabel e del Weissmies nelle Alpi Pennine, tra Italia e Svizzera

Germania 
 Saas – quartiere di Bayreuth, città nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Saas – quartiere di Mönchengladbach, città nel distretto di Düsseldorf (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Svizzera 
 Saas – ex comune ora ripartito tra Saas-Almagell, Saas-Balen, Saas-Fee e Saas-Grund, comuni nel distretto di Visp (Canton Vallese)
 Saas-Almagell, già Saas Almagell – comune nel distretto di Visp (Canton Vallese)
 Saas-Balen, già Saas Balen – comune nel distretto di Visp (Canton Vallese)
 Saas-Fee, già Saas Fee – comune nel distretto di Visp (Canton Vallese)
 Saas-Grund, già Saas Grund – comune nel distretto di Visp (Canton Vallese)
 Saas im Prättigau – ex comune ora frazione di Klosters, comune nella regione Prettigovia/Davos (Canton Grigioni)
 Saastal o Valle di Saas – valle laterale della valle del Rodano nel distretto di Visp (Canton Vallese)

Pagine correlate 
 Sas